Das Saudi International 2006 fand vom 16. bis 20. Dezember 2006 in al-Chubar, Saudi-Arabien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie Super Series Platinum. Es war mit 130.000 US-Dollar dotiert.
 
Das Endspiel gewann Amr Shabana gegen Grégory Gaultier mit 11:7, 11:9 und 11:4. Beide spielten ihr 20. Finale auf der PSA World Tour, für Shabana war es der 14. Titelgewinn.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Mohammed Taher Al-Saif einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
PSA World Tour 2006/07
2006